Nurmio ist der Familienname folgender Personen:
 Heikki Nurmio (1887–1947), finnisches Mitglieder der Jäger-Bewegung (Jääkäriliike) und Schriftsteller
 Tuomari Nurmio (* 1950), finnischer Sänger und Liedermacher
 Yrjö Nurmio (1901–1983), finnischer Historiker und Archivar